Пюже

Топонимы 
 Пюже () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Пюже-Ростан — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ванс.

Персоналии 
 Пьер Пюже (; 1620—1694) — французский скульптор, рисовальщик, художник и архитектор.